Edition C steht für:

 Edition C (Verlagskooperation), verlagsübergreifende Marke christlicher Literatur
 Edition C (Kunstbuchverlag), Schweizer Verlag